Schoberhof ist der Name folgender Orte:

 Schoberhof (Gemeinde Liebenfels), Ortsteil der Gemeinde Liebenfels, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Schoberhof (Gemeinde Kottes-Purk), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Kottes-Purk, Bezirk Zwettl, Niederösterreich